Belonolaimidae är en familj av rundmaskar. Belonolaimidae ingår i ordningen Tylenchida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Belonolaimidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Belonolaimidae